Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1973 werd op 17 en 18 februari in IJsselstadion in Deventer gehouden.

Titelhouder was de afwezige Nederlander Ard Schenk, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen van 1972 was geworden. Göran Claeson won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1973
Langebaanschaatsen in 1973
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer
Schaatsen 1973